Německá Lhota ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Německá Lhota, früherer Name von Lhota u Příbramě, Gemeinde im Okres Příbram
 Německá Lhota, früherer Name von Nízká Lhota, Ortsteil von Kámen u Pacova, Okres Pelhřimov
 Německá Lhota, Wüstung bei Býkovice, Okres Blansko
 Německá Lhota, Wüstung bei Kamenné Žehrovice, Okres Kladno